Riječ Naftali ima više značenja:

 Naftali (praotac) - ime Jakovljeva sina i jednog od praotaca Izraela
 Naftali (pleme) - naziv jednog od 12 izraelskih plemena